Решиця, Решица, Решіца

Решица або Решіца — місто у повіті Караш-Северін в Румунії, що має статус муніципію.

Решиця — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.